Azul — cor primária
 Azul de metileno

Empresas
 Azul Linhas Aéreas Brasileiras — companhia aérea brasileira

Música
 Azul (álbum) — álbum de Guilherme & Santiago
 Azul (canção de Arianne)
 Azul (canção de Djavan)
 Azul (canção de Guilherme & Santiago)

Televisão
 Azul (telenovela)

Geografia

Argentina 
 Azul (Argentina)
 Azul (Buenos Aires)
 Azul (partido)

Ver também
 Blue

Desambiguações de cores